Il singolare del Virginia Slims of Arizona 1988 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1988.

Anne White era la detentrice del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Elly Hakami.

Manuela Maleeva ha battuto in finale 6–3, 4–6, 6–2 Dianne van Rensburg.

Teste di serie

  Manuela Maleeva (campionessa)
  Patty Fendick (secondo turno)
  Neige Dias (secondo turno)
  Rosalyn Fairbank (quarti di finale)

 Dianne Balestrat (primo turno) 
 Peanut Louie-Harper (primo turno) 
n/a
 Terry Phelps (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Virginia Slims of Arizona 1988